Descartes este o comună în Franța, în departamentul Indre-et-Loire, în regiunea Centru. Este cunoscută ca fiind locul de naștere al filozofului francez René Descartes. Comuna și-a schimbat numele după numele filozofului în 1966, înainte numindu-se La Haye en Touraine până în 1802 și ulterior La Haye-Descartes.

Demografie

Note 

Comune din Indre-et-Loire